Alemu ist der Familienname folgender Personen:
 Almaz Alemu (* 1982), äthiopische Marathonläuferin
 Bekele Alemu (* 1941), äthiopischer Boxer
 Berhanu Alemu (* 1982), äthiopischer Mittelstreckenläufer
 Bethlehem Alemu (* 1980), äthiopische Unternehmerin
 Dagne Alemu (* 1980), äthiopischer Langstreckenläufer
 Deriba Alemu (* 1983), äthiopische Langstreckenläuferin
 Elfenesh Alemu (* 1975), äthiopische Langstreckenläuferin
 Habitam Alemu (* 1997), äthiopische Mittelstreckenläuferin